Mit Bahnstrecke Weißwasser–Sommerfeld wird eine ehemalige Bahnverbindung bezeichnet, die sich aus zwei Einzelstrecken zusammensetzte:

 Bahnstrecke Weißwasser–Bad Muskau
 Bahnstrecke Lubsko–Bad Muskau